Чжан — китайське прізвище.

張(张) 
 (не плутати з читанням zhāng)

 Чжан Фей (; 167 — 221 ) — китайський державний діяч, військовик періоду Саньго
 Чжан Дунсунь (; 1886 — 1973) — китайський філософ, лідер Демократичної соціалістичної партії Китаю.
 Чжан Ці (;  ) — китайська борчиня вільного стилю, дворазова бронзова призерка чемпіонатів Азії, срібна та бронзова призерка Кубків світу. 
 Чжан Цзісін (張子信; VI ст. ) — китайський вчений, астроном періоду Північних та Південних династій/
 Чжан Цзолінь — останній президент Республіки Китай доби мілітаристів
 Чжан Цзюньсюн — голова уряду Республіки Китай
 Чжан Чоньяо () — китайський борець вільного стилю, багаторазовий призер чемпіонатів Азії, учасник Олімпійських ігор.
 Чжан Шаньчжен — голова уряду Республіки Китай

章

Див. також 
 Імператор Чжан 章 - вжиток у посмертних титулах.
Китайські прізвища